Billy Magnussen (1985-), acteur américain ;
 Finn Magnussen  (1781-1847), archéologue islandais ;
 Harro Magnussen (1861-1908), sculpteur allemand ;
 James Magnussen (1991-), nageur australien ;
 Jan Magnussen (1973-), pilote automobile danois ;
 Jens Magnussen (1956-), homme politique allemand ;
 Karen Magnussen (1952-), patineuse artistique canadienne ;
Karin Magnussen (1908-1997), biologiste allemande ;
 Kevin Magnussen (1992-), pilote automobile danois, fils de Jan.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien